Pseudotiron är ett släkte av kräftdjur. Pseudotiron ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pseudotiron